Die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2013 in Gstaad stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Umag die ATP Vegeta Croatia Open gespielt, die genau wie die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Thomaz Bellucci, der in diesem Jahr bereits in der ersten Runde ausschied. Den Final gewann überraschend der Russe Michail Juschny gegen den Niederländer Robin Haase in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Mit Roger Federer und Stanislas Wawrinka waren erstmals bei einem ATP-Turnier zwei Schweizer topgesetzt. Beide schieden jedoch früh aus; Federer im Achtelfinal gegen Daniel Brands und Wawrinka im Viertelfinal gegen Feliciano López. Beide klagten in ihren Spielen über Rückenschmerzen, wobei Wawrinka sein Spiel gegen López im Entscheidungssatz sogar aufgeben musste.

Im Doppel gewannen im letzten Jahr Marcel Granollers und Marc López den Titel, sie nahmen jedoch in diesem Jahr nicht am Turnier in Gstaad teil. Den Final gewannen Jamie Murray und John Peers gegen das ungesetzte, spanische Duo Pablo Andújar und Guillermo García López in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Für das britisch-australische Duo war dies der zweite gemeinsame Titel in diesem Jahr. Sie konnten bereits das Turnier in Houston für sich entscheiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Saanen